es el cuarto apellido japonés más común.

Algunos personajes notables con este apellido son:
 Giichi Tanaka, general de la Armada Imperial Japonesa y primer ministro de Japón.
 Dean Tanaka, actor.
 Hideyuki Tanaka, seiyu.
 Hitomi Tanaka, actriz pornográfica.
 Kinuyo Tanaka, actriz.
 Kōichi Tanaka, Premio Nobel de Química del año 2002.
 Masako Tanaka, geisha.
 Nobuyuki Tanaka, botanista económico.
 Raizō Tanaka, militar.
 Reina Tanaka, cantante y seiyu.
 Rie Tanaka, cantante y seiyu.
 Tyôzaburô Tanaka, botánico japonés especializado en cítricos
 Ricardo  Tanaka Guerra, médico peruano médico auditor
 G.Tanaka, e-gamer y moderador en juegos virtuais.

Referencias 

Apellidos japoneses